Een verkeersweg:
 N656 (België)
 N656 (Frankrijk)
 N656 (Nederland), zie Provinciale weg 656

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing